Fossil peut désigner :

 Fossil, une ville d'Oregon,
 Fossil, horloger,
 Fossil, un logiciel de contrôle de version distribué,
 Fossil, jeu de société.